Daniel Muck ist der Name folgender Personen:
* Daniel Muck (Schauspieler) (* 1976), deutscher Schauspieler
 Daniel Muck (Musiker) (* 1990), österreichischer Dirigent und Komponist